Das Dameneinzel der French Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Paris

Titelverteidigerin war Marija Scharapowa, die im Achtelfinale an der späteren Finalistin Lucie Šafářová scheiterte. Gewonnen wurde das Turnier zum insgesamt dritten Mal von Serena Williams.

Qualifikation 
Die Qualifikation im Dameneinzel fand vom 20. bis zum 22. Mai 2015 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2015